Capital Cities peut désigner:

 Capital Cities Communications, un groupe de média et de presse américain
 Capital Cities (groupe), un duo indie pop américain de Los Angeles